Benalauría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benalauría (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benalauría (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar